Le terme déduction se retrouve dans les articles suivants de cette encyclopédie :
 en logique, la déduction est l'un des trois types d'inférence, à savoir le raisonnement déductif ;
 en logique mathématique, par exemple en calcul des propositions et déduction naturelle, la relation de déduction lie des prémisses à des conclusions par l'intermédiaire de règles d'inférences, voir déduction logique. 
 en fiscalité, la déduction fiscale ;
 en histoire romaine, une déduction de colonie correspond à l'installation d'une colonie de citoyens romains sur des terres confisquées aux vaincus.

Synonymes 

 énoncer, énumérer, argüer, argumenter, conclure, démontrer, développer, exposer, inférer, rabattre, raisonner, ressortir ;
 ôter, décompter, défalquer, enlever, rabattre, retenir, retirer, retrancher, soustraire, tirer.

Voir aussi 
Déduction et induction